Paprotnia – wieś w województwie lubelskim, w powiecie ryckim, w gminie Stężyca
 Paprotnia – wieś w województwie łódzkim, w powiecie brzezińskim, w gminie Brzeziny 
 Paprotnia – wieś w województwie łódzkim, w powiecie rawskim, w gminie Sadkowice 
 Paprotnia – wieś w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Zapolice 
 Paprotnia – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie kozienickim, w gminie Grabów nad Pilicą 
 Paprotnia – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim, w gminie Paprotnia 
 Paprotnia – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim, w gminie Teresin - tam Niepokalanów
 Paprotnia – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Krzymów 
 Paprotnia – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim
 Paprotnia – gajówka w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie kozienickim, w gminie Grabów nad Pilicą
 Paprotnia – dawna gromada w powiecie łaskim w województwie łódzkim
 Paprotnia – dawna gromada w powiecie siedleckim w województwie warszawskim
 Paprotnia – szczyt w Beskidzie Małym
 Zobacz też
 Wola Paprotnia